Petrel kan stfta på:

 Petrel (forskningsfartyg) – ett forskningsfartyg tillverkad av Vard Braila i Rumänien
 Petrel (forskningsstation) – en argentinsk forskningsstation på Dundee Island
 Petrel (robotvapen) – ett robotvapen
 Petrel – en kommun i Spanien, se Petrer